Telemark este o provincie din Norvegia.

Districte
{| class="wikitable sortable" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0"
|- bgcolor="pink"
! Loc 
! Nume
! Locuitori 
! Suprafață km2
! District
|- align="center"
| 
| align="left" |  Skien
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Porsgrunn
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Bamble
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Notodden
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Aust-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Kragerø
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Nome
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Aust-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Tinn
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Bø
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Aust-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Sauherad
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Aust-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Drangedal
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Vinje
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Seljord
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Kviteseid
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Siljan
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Grenland
|- align="center"
| 
| align="left" |  Tokke
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Hjartdal
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Aust-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Nissedal
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
| 
| align="left" |  Fyresdal
| align="right" | 
| align="right" | 
| align="right" | Vest-Telemark
|- align="center"
|- align="center"
|- bgcolor="pink" align="center" class="sortbottom"
|bgcolor="pink"| Total
|bgcolor="pink" align="left"|  Telemark|bgcolor="pink" align="right"| |bgcolor="pink" align="right"| '|bgcolor="pink" align="right"| 
|}

Note

Vezi și
 Eroii de la Telemark'' (1965)

Provinciile Norvegiei